

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 1 podstawowa
 Wychylówka – część wsi Łęg Tarnowski w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Wychylówka – część wsi Grodkowo w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród
 Wychylówka – część wsi Tuczempy w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław
 Wychylówka – część wsi Krowica Sama w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów
 Wychylówka – osada w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Wychylówka – część wsi Kiełków w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Przecław
 Wychylówka –  część wsi Piątkowiec w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Wychylówka – część wsi Bystrzyca w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce
 Wychylówka – część wsi Olchowa w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce
 Wychylówka – część wsi Sokolniki w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce